Das Damendoppel der French Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Kathy Jordan und Anne Smith. Das Finale bestritten Rosalyn Fairbank und Tanya Harford gegen Candy Reynolds und Paula Smith, das Fairbank und Harford in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1981